Râul Boiștea se poate referi la:

 Râul Boiștea, Cremenița
 Râul Boiștea, Uz

Vezi și 
 Boiștea (dezambiguizare)

 Râul Boul (dezambiguizare)
 Râul Boișoara (dezambiguizare)
 Pârâul Boului (dezambiguizare)

Toponime românești